Тамаш () — угорське чоловіче ім'я та прізвище.

Прізвище 
 Анджела Тамаш (після одруження Анджела Алупей; 1972) — румунська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.
 Габрієль Тамаш (1983) — румунський футболіст, захисник.
 Пал Тамаш (1948) — угорський соціолог.
 Юліан Тамаш (1950) — український письменник у Сербії, сербський славіст.

Ім'я 
 Тамаш Ацел (1921 — 1994) — угорський письменник, журналіст і викладач.
 Тамаш Богнар (1978) — угорський футбольний арбітр.
 Тамаш Варга (1975) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Тамаш Дарньї (1967) — угорський плавець, олімпійський чемпіон.
 Тамаш Кадар (1990) — угорський футболіст, захисник.
 Тамаш Кашаш (1976) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Тамаш Кішш (1987) — угорський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Тамаш Куліфай (1989) — угорський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Тамаш Лерінц (1986) — угорський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.
 Тамаш Молнар (1975) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Тамаш Пожгаї (1988) — угорський хокеїст, захисник.
 Тамаш Прішкін (1986) — угорський футболіст словацького походження, нападник.
 Тамаш Чех (1943 — 2009) — угорський композитор, співак і актор.
 Тамаш Шилле (1969) — словацький і угорський хокеїст.

Угорські прізвища